Reinsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reinsdorf, Nebra, ort och tidigare kommun, Nebra, Sachsen-Anhalt, 
 Reinsdorf, Moßbach, ort, Moßbach, Thüringen, 
 Reinsdorf, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Reinsdorf, Thüringen, kommun, Thüringen,